Die Abkürzung FNA steht für:
 Flughafen Lungi in Sierra Leone (IATA-Code)
 Fehler Netz Analyse, in der Entwicklung befindliche Methode für optimierte Risikoanalyse (Weiterentwicklung FMEA, FTA, HAZOP …)
 Forschungsnetzwerk Alterssicherung, Initiative der Deutschen Rentenversicherung zur Kooperation mit der Wissenschaft
 Fundstellennachweis A, Sortierungsnummern deutscher Bundesgesetze
 Air Iceland, ICAO-Code der ehemaligen Isländischen Fluggesellschaft
 Feinnadelaspiration (Medizin), Feinnadelbiopsie zur Gewinnung von Zellen aus einem inneren Organ
 Flora of North America, eine Enzyklopädie über die Pflanzenwelt Nordamerikas
 Fars (Nachrichtenagentur) (engl. Fars News Agency), iranische Nachrichtenagentur

Siehe auch:

FNA